IX Дальневосточные игры — соревнование сборных команд некоторых стран Азии. Были проведены в мае 1930 года в Токио, Япония.

Игры должны были состояться в 1929 года, однако Япония решила отложить событие до 1930 года. После этого Дальневосточная атлетическая ассоциация решила изменить график проведения Игр с двухлетнего на четырёхлетний, и X Игры состоялись в 1934 году.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 6 стран:
 Малайя
 Китай 
 Филиппины 
 Гонконг
 Япония (организатор)
 Таиланд

Виды спорта и чемпионы

Примечания

Ссылки 
Футбольное соревнование
Баскетбол на Дальневосточных играх на сайте Hoopedia

1930 год в спорте
Дальневосточные игры